Droga krajowa nr 16 (Czechy)
 Droga krajowa nr 16 (Polska)
 Droga krajowa nr 16 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A16